Мария Долорес Муньос (), более известная под псевдонимом Лола Бальдрик (, род. 7 мая 1971 года) — испанская певица и актриса театра и кино, наиболее известная по роли Лусии Гарсии в сериале «Чёрная лагуна».

Номинировалась на премию Объединения актёров за роль Гертруды в сериале «Врач семьи».

Биография 
Лола Бальдрик родилась 7 мая 1971 года. Она училась в мадридском университете Комплутенсе на факультете философии и литературы, а также в RESAD (Королевская школа драматического искусства), где получила степень бакалавра в области драматического искусства.

С 1988 года являлась участницей поп-группы «Objetivo Birmania». С конца 1990 года начала активно заниматься работами в театре и на телевидении.

Основные направления карьеры Лолы Бальдрик — театр и телевизионные сериалы, а в большом кино она играет в основном второстепенные роли. Лола Бальдрик снялась также в нескольких короткометражных фильмах В сериале «Врач семьи» она сыграла медсестру Гертруду. Героиня Лолы полюбилась зрителям и принесла ей известность. В 2010 году она начала сниматься в сериале «Чёрная лагуна», в котором играла наиболее известную свою героиню Лусию Гарсию.

Лола Бальдрик замужем и имеет двух детей: Александру (род. 1999) и Хуана (род. 2004).

В 2010 году Лола Бальдрик появилась на октябрьском выпуске журнала Interviú.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Encuentro digital en abril de 2006
 Резюме
 Интервью

Выпускники Комплутенсе
Актрисы телевидения Испании